Alakuş ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Alakuş (Çemişgezek), Dorf im Landkreis Çemişgezek der Provinz Tunceli
 Alakuş (Kızıltepe), Dorf im Landkreis Kızıltepe der Provinz Mardin
 Alakuş (Mardin), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Mardin

Alakuş ist außerdem der Familienname von:

 Buket Alakuş (* 1971), türkisch-deutsche Filmregisseurin und Autorin